Ivan Dolac je lahko:
 Ivan Dolac, politik
 Ivan Dolac, naselje na otoku Hvar